PKZ steht als Abkürzung für:

 Flughafen Pakse in Laos (IATA-Code)
 Pankreozym oder Cholecystokinin, ein gastrointestinales Peptid-Hormon
 Paul Kehl Zürich, Schweizer Modehaus-Kette, siehe PKZ (Schweiz)
 Personenkennzahl der DDR
 Petrócz, Kármán & Zurovec, Entwickler der ersten österreichisch-ungarischen Hubschrauber, siehe Stephan Petróczy von Petrócz
 Polizeikooperationszentrum in Österreich
 Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ), die Staatlichen Werkstätten für Denkmalpflege Polens
 Presskohlenheizung, Brikettheizung für Eisenbahnwagen (historisch)
 PKZ Keramika Poštorná, Unternehmen in Tschechien

Abkürzung